Оклад — розмір регулярної грошової винагороди за виконувану роботу, встановлений у відповідності до посади, кваліфікації, заробітна плата.
 Оклад — у застарілому значенні — грошовий податок (подушне, поголовщина).
 Окладні доходи
 Оклад — металеве покриття, оздоблення на іконах.
 Оклад — мисливський термін, оточення звіра на полюванні. Також так називається лінія оточення звіра, що позначається якими-небудь мітками (прапорцями, гілками тощо).
 Оклад — діалектна назва компресу.
 Оклад — діалектне слово зі значенням «лишок».

Примітки